Miasta w USA:
 Starkey – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
Gminy w USA:
 Starkey (ang. Starkey Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Starkey (ang. Starkey Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan